Sand Sharks () é um filme de terror produzido nos Estados Unidos, dirigido por Mark Atkins e protagonizado por Corin Nemec, Brooke Hogan, Vanessa Lee Evigan, Eric Scott Woods e Gina Holden. Foi lançado diretamente em vídeo em 2011.

Ligações externas

Filmes dos Estados Unidos de 2011
Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa